Rambam (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 Maimonides (1135–1204), een rabbijn, geleerde, filosoof en arts